Струнный квартет № 21 — многозначный термин.

См. также